Holbein je příjmení německé renesanční malířské rodiny původem z Augsburgu:
 Hans Holbein starší (1460–1524)
 Sigmund Holbein (bratr, 1470–1540)
 Ambrosius Holbein (syn, 1494–1520)
 Hans Holbein mladší (syn, 1497–1543)

Německá příjmení